A Breiðablik UBK, nemzetközi mérkőzéseken UBK Kópavogur egy izlandi labdarúgócsapat. A klubot 1950-ben alapították, jelenleg az első osztályban szerepel. A klub stadionja a Kópavogsvöllur, ami 3 500 néző befogadására alkalmas.

Sikerek

Bajnokság 
 Úrvalsdeild (élvonal)
 Bajnok (1): 2010

 1. deild karla (másodosztály)
 Győztes (5): 1970, 1975, 1979, 1993, 1998

Kupák 
 Izlandi kupa
 Győztes (1): 2009
 Döntős (1): 1971

 Deildarbikarinn (Ligakupa)
 Döntős (1): 1996

Statisztika

Legtöbb mérkőzés

Legtöbb gól

Női csapat

A női szakosztály Izland egyik legsikeresebb csapata.

Sikerek

Bajnokság 
 Úrvalsdeild kvenna
 Győztes (15): 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2005
 1. deild kvenna
 Győztes (1): 1988

Kupák 
 Bikarkeppni KSÍ
 Győztes (10): 1981, 1982, 1983, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2005, 2006
 Deildarbikarinn
 Győztes (4): 1996, 1997, 1998, 2001

További információk
Hivatalos weboldal
Szurkolói oldal

Izlandi labdarúgócsapatok
1950-ben alapított labdarúgócsapatok